The Prime Movers – gruppo musicale statunitense fondato nel 1965
 The Prime Movers – gruppo musicale statunitense fondato nel 1983
 The Prime Movers – gruppo musicale britannico
 Prime Movers – album compilation di Slim Dusty del 2016

Pagine correlate 
 Prime Mover